French Tour est un album de l'auteur-compositeur-interprète québécois Plume Latraverse, sorti en 1981.

Liste des pistes

Album de Plume Latraverse
Album musical sorti en 1981